Rundblick steht für:

 Rundsicht, freie Aussicht in alle Richtungen
 Rundblick - Politikjournal für Niedersachsen, 1964 gegründete Zeitschrift
 Heimat-Rundblick, deutsche Regionalzeitschrift

Siehe auch: